Stanton steht für:
 Stanton (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Stanton ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stanton (Alabama)
 Stanton (Delaware)
 Stanton (Kalifornien)
 Stanton (Iowa)
 Stanton (Kansas)
 Stanton (Kentucky)
 Stanton (Michigan)
 Stanton (Minnesota), im Goodhue County
 Stanton (Mississippi), im Adams County
 Stanton (Missouri)
 Stanton (Nebraska)
 Stanton (New Jersey)
 Stanton (North Dakota)
 Stanton (Tennessee)
 Stanton (Texas)
 Stanton (Wisconsin), im St. Croix County
 Stanton (Town, Dunn County), Town(ship) in Wisconsin
 Stanton (Town, St. Croix County), Town(ship) in Wisconsin

geografischer Objekte:
 Stanton-Gruppe, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Stanton Hills, Gruppe von Nuntakkern im Ellsworthland, Antarktika

Unternehmen:
 Stanton Magnetics, US-amerikanischer Hersteller von Audio-Geräten
 Stanton Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Stainton